Termenul „Husum” se poate referi la:

Husum in Schleswig-Holstein
Husum (bei Nienburg) in Niedersachsen
Husum (Schweden) Suedia